{{Taxobox début | animal | Abelisauroidea |Aucasaurus.jpg | Reconstruction dAucasaurus garridoi.}}

Les abélisaures, également connu sous le nom dAbelisauria ou Abelisauroidea, forment un groupe de dinosaures saurischiens au sein des Neotheropoda. On compte parmi eux des genres tels Abelisaurus, Carnotaurus et Majungasaurus.

Les abélisaures habitaient l'hémisphère sud lors du Crétacé. Leur origine remonte au moins jusqu'au Jurassique moyen, où ils semblent avoir occupé un territoire plus grand. 

Lors du Crétacé, le groupe semble s'être éteint en Asie et en Amérique du Nord, possiblement en raison de sa compétition avec les Tyrannosauroidea. Cependant, des descendants d'abélisaures ont vécu sur les continents du sud jusqu'à l'extinction Crétacé-Tertiaire.

En juillet 2016, une empreinte spectaculaire d'abélisaure est découverte en Bolivie. Mesurant , elle serait la plus grosse empreinte de dinosaures trouvée dans le monde à ce jour.
  
 Classifications 
 Super-famille des Abelisauroidea
 Berberosaurus Betasuchus Eoabelisaurus Ozraptor''
 Node des Abelisauria Famille des Noasauridae Famille des Abelisauridae'''

D. Pol et O. Rauhut ont proposé en 2012 le cladogramme suivant pour les Ceratosauria qui montre la position des Abelisauroidea :

Références taxinomiques

Notes et références

Liens externes 

 

Ceratosauria
Taxon fossile décrit en 1985
Taxon fossile décrit par José Bonaparte